Lucchini est un patronyme d'origine italienne.

Patronymes 

 Albert Lucchini (1899-1972), homme politique français ;
 Antonio Maria Lucchini (v. 1690- ap. 1730), librettiste italien ;
 Dominique Lucchini (1889-1973), connu sous le nom de plume Pierre Dominique, écrivain et journaliste français ;
 Florian Lucchini (né en 1981), footballeur français ;
 Franco Lucchini (1917-1943), aviateur italien, as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale ;
 Giovanni Francesco Lucchini (1755-1826), architecte néoclassique italien ;
 Stefano Lucchini (né en 1980), footballeur italien.

Orthographe différente 
 Jean-Louis Luccini, footballeur français ;
 Emma Luchini, réalisatrice française, fille du suivant ;
 Fabrice Luchini, acteur français ;

Entreprises 
 Lucchini Engineering, marque de voitures italiennes
 Lucchini RS, groupe sidérurgiste italien

Voir aussi 
 

Patronyme corse
Patronyme italien